Məşədilər – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Məşədilər – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian